Појам Чам може да се односи на:
 Чам Албанци
 Чам, припадник Чама, аустронезијског народа 
 Чам (језик),